Анбар () — исторический город на территории провинции Анбар современного Ирака, находился на восточном берегу Евфрата.

История 

Примерно в 350 году Шапур II — правитель государства Сасанидов — примерно на этом месте основал город Пероз-Шапур. В 363 году город был взят императором Юлианом II и разрушен, но вскоре возродился вновь, а его название изменилось на «Анбар» (по-арабски «склад», «амбар», «арсенал»).

Город в первые века христианства был центром одноимённой несторианской епархии Ассирийской церкви Востока. 

Когда Ас-Саффах основал свой халифат, то сделал Анбар своей столицей. Эту роль город выполнял до основания Багдада в 762 году. Впоследствии Анбар пришёл в упадок и был заброшен.

См. также 
 Абуль-Баракат аль-Анбари
 Ктесифон
 Негардея
 Пумбедита
 Эль-Фаллуджа

Ссылки 
 E. M. Wherry, A Comprehensive Commentary On The Quran 

История Ирака
Древние города Ближнего Востока